Raible ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Raible (* 1967), deutscher Jazzmusiker
 Karl Raible (1924–2018), deutscher Brauwissenschaftler
 Manfred Raible (1941–2015), bekannt als Fred Rai, deutscher Reiter, Reitlehrer, Pferdepsychologe, Autor, Country-Sänger und Freizeitparkgründer
 Otto Raible SAC (1887–1966), deutscher Ordenspriester, Missionar und römisch-katholischer Bischof
 Steve Raible (* 1954), US-amerikanischer Moderator, Footballspieler und Autor
 Wolfgang Raible (* 1939), deutscher Sprachwissenschaftler

Siehe auch:
 Reible